De Griekse voetbalclub Panathinaikos FC speelt sinds 1960 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Panathinaikos FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 279.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Panathinaikos FC
Panathinaikos FC